

Aziende 
 Chalmers Motor Car Company –  casa automobilistica statunitense attiva dal 1908 al 1924

Geografia 
 Chalmers – comune statunitense nell'Indiana

Persone 
 Alexander Chalmers – scrittore e giornalista britannico
 David Chalmers – filosofo australiano
 Judith Chalmers – conduttrice televisiva britannica
 Kyle Chalmers – nuotatore australiano 
 Lionel Chalmers – cestista statunitense
 Mario Chalmers –  cestista statunitense
 Steve Chalmers – ex calciatore britannico
 Stewart Chalmers – ex calciatore scozzese
 Thomas Chalmers – economista e religioso scozzese
 Thomas Hardie Chalmers – baritono, attore e regista statunitense. 
 William Chalmers – giocatore ed allenatore di calcio scozzese
 William Chalmers – giocatore ed allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 William Wallace Chalmers – politico statunitense

Altro 
 Gary Chalmers – personaggio della serie televisiva animata I Simpson
 Università di tecnologia Chalmers (Università tecnica Chalmars, Chalmers University of Technology) – università svedese